

Astronomia 
 1373 Cincinnati – asteroide della fascia principale

Geografia 
 Cincinnati – città della Contea di Appanoose, Iowa
 Cincinnati – capoluogo della Contea di Hamilton, Ohio

Associazioni 
 Società dei Cincinnati – un'associazione statunitense fondata nel 1783 da ufficiali che avevano prestato servizio durante la guerra d'indipendenza americana